Kulczynski se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wladislaus Kulczynski
 Władysław Kulczyński